Rozstání kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Rozstání (okres Prostějov)
 Rozstání (okres Svitavy)